Le Secours islamique peut être:

 le Secours islamique à travers le monde ( Islamic Relief Worldwide), une ONG fondée en 1984 au Royaume-Uni;

 l'Organisation internationale de secours islamique ( International Islamic Relief Organisation), une ONG fondée en 1978 en Arabie saoudite placée sous la tutelle de la Ligue islamique mondiale considéré comme organisation soutenant le terrorisme par l'ONU.